Arthur Laffer
Larry Laffer